Луи Булонь:
 Булонь, Луи Старший (1609—1674) — французский художник.
 Булонь, Луи Младший (1654—1733) — французский живописец, гравер и педагог эпохи барокко, сын Луи Булоня Старшего.